Бати́ров — тюркоязычная фамилия (от имени Батир). Встречается у дагестанцев.

Известные носители 
 Батиров, Адам Алавдинович (род. 1985) — российский и бахрейнский борец вольного стиля, призер чемпионата мира.
 Батиров, Мавлет Алавдинович (род. 1983) — российский борец вольного стиля, двукратный Олимпийский чемпион.
 Батиров, Шамиль Шамсудинович (род. 1985) — российский борец вольного стиля и греко-римского стиля, обладатель Кубка мира.